Nasielsk – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim
 Nasielsk – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim
 Nasielsk – gromada
 Nasielsk – stacja kolejowa w Mogowie, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Bitwa o Nasielsk
 Nasielsk Miasto
 Nasielsk Wąskotorowy